Владислав Швец:
  (1926—2007) — украинский дирижёр, музыкант, музыкальный педагог.
  (род. 2000) — украинский футболист и футзалист, полузащитник «Николаева».